Blanchard je priimek več oseb:
 André-Jean-Marie Blanchard, francoski general
 Georges-Maurice-Jean Blanchard, francoski general
 Maurice-Marie Blanchard, francoski general